Sing () может означать:

Кинематограф 
 «Sing» — американский мультфильм 2016 года, в российском прокате известен как «Зверопой».

Музыка 
 Sing — альбом Гэри Барлоу и The Commonwealth Band 2012 года.
 «Sing» — песня из телешоу «Улица Сезам» 1971 года; известна в исполнении Барбры Стрейзанд и The Carpenters.
 «Sing» — песня группы Travis 2001 года.
 «Sing» — песня Энни Леннокс 2007 года.
 «Sing» — песня Вайнонны Джадд 2009 года.
 «Sing» — песня группы My Chemical Romance 2010 года.
 «Sing» — песня Гэри Барлоу и The Commonwealth Band 2012 года.
 «Sing» — песня Эда Ширана 2014 года.